Кобылянка — топоним.

Польша

Административная единица 
 Кобылянка — сельская гмина (волость), входит в Старгардский повят, Западно-Поморское воеводство

Населённые пункты 
 Кобылянка (Западно-Поморское воеводство) — село в Старградском повяте Западно-Поморского воеводства.
 Кобылянка (Куявско-Поморское воеводство) — село в Грудзёндзском повяте Куявско-Поморского воеводства.
 Кобылянка (Мазовецкое воеводство) — село в Миньском повяте Мазовецкого воеводства.
 Кобылянка (Малопольское воеводство) — село в Горлицком повяте Малопольского воеводства.
 Кобылянка (Подляское воеводство) — село в Бялостоцком повяте Мазовецкого воеводства.

Реки 
 Кобылянка (приток Рудавы) — река.
 Кобылянка (приток Каменной) — река.

Украина 
 Кобылянка — село, Катеринопольский район, Черкасская область
 Кобылянка — село, Черниговский район, Черниговская область